Tre unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Ceres:

 - sloop da 18 cannoni, varato nel 1777, catturato dai francesi nel 1783 e infine radiato nel 1791.
 - vascello da 32 cannoni varato nel 1781 e radiato nel 1830.
 - incrociatore leggero della classe C, varato nel 1917 e radiato nel 1946.